Das Märchen ist der Titel folgender Werke

 Das Märchen (Goethe), eine Erzählung aus Johann Wolfgang Goethes Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten
 Das Märchen (Schnitzler), ein Schauspiel von Arthur Schnitzler
 Das Märchen (Goetz), ein Schauspiel von Curt Goetz
 Das Märchen (Gerhart Hauptmann), Kunstmärchen von Gerhart Hauptmann (1941)